Højlund ist der Familienname folgender Personen:
 Mie Højlund (* 1997), dänische Handballspielerin
 Ole Højlund (* 1943), dänischer Radrennfahrer
 Rasmus Højlund (* 2003), dänischer Fußballspieler